Piramida este o structură tridimensională la care suprafețele superioare sunt triunghiulare și converg spre un punct (apexul).

Termenul de „piramidă” se poate referi la:
 Piramidă (geometrie)
 Piramidă (mormânt)

Tipuri de piramide 
 Piramidă trigonală, baza este un triunghi - numită (în mod obișnuit) tetraedru
 Piramidă tetragonală, baza este un dreptunghi, paralelogram sau pătrat - numită piramidă tetragonală.